Erika est un prénom féminin germanique dont la variante romanisée est Erica.

Étymologie 
Il est issu du prénom masculin Erik, c'est-à-dire Éric, anthroponyme basé sur les éléments proto-germanique *aina- « un, seul, unique » et *rīkia- « puissant, distingué, riche » ou *rikaz « dirigeant, chef ». Il a pu se confondre avec le latin erica qui désigne la bruyère, d'où la famille botanique des ericacées, plantes qui se plaisent en terre dite de bruyère.

Phénomènes météorologiques

Chanson 
 Erika (Erika De Bonis) est une chanteuse italienne, née en 1984.
 ERIKA est le nom de scène de la chanteuse japonaise Erika Sawajiri.
 Princess Erika (Erika Dobong'na) est une chanteuse et actrice française d'origine camerounaise, née en 1964.
 Erika est une chanteuse ukrainienne, née en 1989, finaliste de la Fabrika Zirok 3 (Star Academy en Ukraine).
 Erika est un chant de l'armée allemande composée par Herms Niel en 1939.

Cinéma 
 Erika est le titre d'un film réalisé par Filippo Walter Ratti, sorti en 1971

Personnages de fiction 
 Erika, championne d’arène de Céladopole dans les jeux vidéo Pokémon vert/rouge/bleu/jaune, or/argent/cristal, rouge-feu/vert-feuille et or heartgold/argent soulsilver ainsi que dans la  de l'anime Pokémon.
 Erika, héroïne du jeu Fire Emblem: The Sacred Stones.
 Erica Ann, personnage de Grey's Anatomy.
Marlène Dietrich incarne le rôle d'Erika von Schlütow dans La Scandaleuse de Berlin (A Foreign Affair) de Billy Wilder.
Erika dans l'anime japonais Girls und Panzer

Autres 
 L'astéroïde (636) Erika.
 L’Erika est un pétrolier qui a fait naufrage en 1999 au large des côtes de la Bretagne.
Erika est le titre français de la série anime Idol Densetsu Eriko, basée sur la chanteuse Eriko Tamura.
 Érika, de son nom complet Érika Cristiano dos Santos (1988-), footballeuse brésilienne.
 ERIKA Enterprise est une implémentation open-source d'un noyau OSEK/VDX.

Notes et références 

Homonymie de prénom